Список синглов № 1 в США в 1965 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1965 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 Пять синглов группы The Beatles возглавляли хит-парад США в 1965 году: «I Feel Fine», «Eight Days a Week», «Ticket to Ride», «Help!» (3 недели № 1) и «Yesterday» (4 недели № 1).
  19 июня первое место занял сингл «I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)» группы Four Tops, первый их чарттоппер в карьере.

Список

См. также 
 1965 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1965 года по версии Billboard

Примечания

Литература

Ссылки 
 Billboard Hot 100 - No.1 songs of 1965.
 

 

Чарты Billboard 1965 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1965 года